Em música, “tenor” pode ter vários significados:
É o nome dado ao registo com uma extensão aproximada de Dó3 a Dó5 (pode ser mais abrangente se o instrumento tiver uma extensão superior a duas oitavas).
Tenor é o nome dado à tessitura menos grave no conjunto das vozes para canto.
É uma palavra posposta ao nome de um instrumento musical para referir que esse instrumento se encontra no registo tenor (por ex.: flauta tenor, saxofone tenor, trombone tenor, etc.).
É uma palavra posposta ao nome de um instrumento apenas para referir que esse instrumento tem um registo médio grave, não necessariamente com a tesitura tenor.

Desambiguação